Чанчен има више значења:

 Чанчен (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чанчен (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику